Bando ima više značenja:
 Bando, Pordenone
 Bando, Venezia